Суюнду́к Мане́нович Исмаганбе́тов (род. 15 марта 1938, с. Наурыз, Айыртауский район, Северо-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — колхозник, водитель и комбайнёр совхоза «Червонный» Рузаевского района Кокчетавской области, Казахская ССР. Герой Социалистического Труда (1967). Депутат Верховного Совета Казахской ССР.

Биография 
Родился в 1938 году в крестьянской семье в селе Наурыз Айыртауского района Северо-Казахстанской области.

С 1956 года трудился водителем на автобазе № 11 Володарского района. С 1957 года — водитель, комбайнёр, главный агроном в совхозе «Червонный» Рузаевского района.

Будучи водителем в совхозе, во время уборки урожая садился за руль комбайна. В 1964 году работая на комбайне СК-4, за две недели убрал 290 гектаров пшеницы и намолотил 4640 центнеров зерна. В 1965 году в течение 18 дней убрал пшеницу на площади 380 гектаров и намолотил 3040 центнеров зерновых. В 1967 году намолотил 11879 центнеров пшеницы, убрав 664 гектаров пшеничного поля. В 1967 году удостоен звания Героя Социалистического Труда «за достигнутые успехи в увеличении производства и заготовок зерна в 1966 году».

Неоднократно участвовал во Всесоюзной выставке ВДНХ, где получил бронзовую и серебряную медаль.

Окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт, после чего работал главным агрономом в совхозе «Червонный». Обучался в Московской академии общественных наук при ЦК КПСС (1979—1981).

С 1981 по 1983 год — заместитель председателя Володаровского райисполкома и с 1983 года — председатель районного комитета народного контроля.

Дважды избирался депутатом Верховного Совета Казахской ССР.

В 1997 году вышел на пенсию. На 2014 год проживал в городе Кокшетау.

 Награды
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1967 года
 Орден Ленина — дважды
 Орден Октябрьской Революции
 Заслуженный работник сельского хозяйства Казахской ССР
 Почётный гражданин города Кокшетау

Примечания

Источники 
 
 Моё село — частичка Казахстана
 Суюндук Маненович Исмаганбетов // Официальный интернет-ресурс Северо-Казахстанской области

Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 9-го созыва
Заместители председателей районных исполкомов СССР
Члены районных исполкомов Казахской ССР
Комбайнёры
Выпускники Казахского агротехнического университета‎
Выпускники Академии общественных наук при ЦК КПСС